Сурья

 Сурья — бог Солнца в индуизме.
 Сурья (приток Немды) — река в Кировской области.
 Сурья (приток Ваграна) — река в Свердловской области.
 Сурья (приток Улса) — река в Свердловской области и Пермском крае.
 Сурья (нижний приток Колвы) — река в Пермском крае.
 Сурья (верхний приток Колвы) — река в Пермском крае.
 Сурья (Сарья) - деревня  недалеко от города Медина.